Hornung může znamenat:
 Ernest William Hornung (en) (1866–1921), anglický spisovatel
 Erik Hornung (1938–2022), švýcarský egyptolog, profesor univerzity v Basileji
 Brad Hornung Trophy, hokejová trofej